Mužská dvouhra Hamburg European Open 2020 probíhala na v druhé polovině září 2020. Do singlové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antukovém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl vítěz posledních dvou ročníků turnaje Gruzínec Nikoloz Basilašvili, který nestačil v prvním kole na španělskou turnajovou čtyřku Roberta Bautistu Aguta.

Vítězem se stal pátý nasazený, 22letý Rus Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal stejně starého druhého nejvýše nasazeného hráče Řeka Stefanose Tsitsipase po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 7–5, přestože v rozhodujícím setu musel dotahovat náskok soupeře 3–5. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour a první z kategorie ATP Tour 500. Pro Tsitsipase to bylo naopak páté prohrané finále v této kategorie.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2020
ATP Tour 2020